Henri Rousseau (1844-1910), pictor francez zis și Rousseau Vameșul
 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filozof și scriitor elvețian de limbă franceză
 Jean-Baptiste Rousseau (1669 - 1741), scriitor francez.